Bársony keresztnév
 Bársony egy textilipari szövet